Veneros puede hacer referencia a:

Divisiones administrativas
 Veneros, localidad del municipio de Boñar, provincia de León;
 Veneros, lugar de la parroquia de El Campu del concejo de Caso, Asturias;
 Veneros, lugar de la parroquia de Lada del concejo de Langreo, Asturias;
 Los Veneros, lugar de la parroquia de Tiraña del concejo de Laviana, Asturias;
 Veneros, lugar de la parroquia de Riberas del concejo de Soto del Barco, Asturias.